Pora na przygodę! (, 2010–2018) – amerykański serial animowany stworzony przez Pendletona Warda. Serial opowiada o przygodach chłopca Finna oraz jego przyjaciela i przybranego brata Jake’a, magicznego psa potrafiącego dowolnie zmieniać swój kształt i rozmiar. Mieszkają oni w kolorowej i pełnej magii Krainie Ooo, leżącej na postapokaliptycznej Ziemi. Podczas swoich przygód przyjaciele często spotykają innych bohaterów, na przykład Królewnę Balonową, Lodowego Króla lub wampirzycę Marcelinę oraz najróżniejsze potwory i fantastyczne istoty.

Premiera miała miejsce 5 kwietnia 2010 roku na kanale Cartoon Network w USA oraz 28 stycznia 2011 roku na kanale Cartoon Network w Polsce. Serial powstał na bazie krótkiego odcinka pilotażowego, utworzonego dla stacji Nickelodeon. Wyraźną inspiracją dla twórcy były gry fabularne jak Dungeons & Dragons, gry wideo, a nawet anime i japońskie kino grozy. Serial bardzo dobrze przyjął się wśród dorosłej publiczności, w szczególności niektóre aspekty humoru, motywy horroru, absurdalne wydarzenia i surrealistyczny świat są skierowane do osób dorosłych. O zaangażowaniu dojrzałej publiczności świadczy bogata fanowska twórczość artystyczna.

29 września 2016 roku Cartoon Network ogłosiło, że koniec serialu nastąpi w 2018 roku, po wyemitowaniu 10 sezonu.

Fabuła 
Pora na przygodę! to opowieść o Jake’u – magicznym psie o wielkim i dobrym sercu oraz Finnie – chłopcu, który ponad wszystko pragnie zostać bohaterem. Są oni najlepszymi kumplami, a zarazem przyrodnimi braćmi. Jake jest starszy od swego towarzysza i często służy mu radą i pomocą, choć nie zawsze czyni to z rozwagą – ma tendencję do ulegania emocjom i udzielania dyskusyjnych wskazówek. Przyjaciele chętnie podejmą się każdego zadania; z równą ochotą wykonują zarówno drobne zajęcia jak i odpowiedzialne misje, jednak zawsze kierują się chęcią czynienia dobra.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Plakat
 
 
 
 Oficjalna strona w CN 
 Encyklopedia o Porze na przygodę! 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Produkcje Cartoon Network
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2018
Telewizyjne seriale postapokaliptyczne